Bryan Wynter (1915-1975) – pittore britannico
 Dana Wynter, all'anagrafe Dagmar Wynter (1931-2011) – attrice britannica naturalizzata statunitense
 Sarah Wynter (1973) – attrice australiana